Германо-испанский договор 1899 года — договор о покупке Германией испанских колониальных владений в Тихом океане.

Испанские первопроходцы проникли в Тихий океан в XVI веке. Королевским декретом от 5 мая 1583 года для управления Испанской Ост-Индией в Маниле была учреждена Аудиенсия () и введён пост генерал-губернатора Филиппин. В административном плане они входили в вице-королевство Новая Испания, и поэтому вся их переписка с Мадридом шла через Мехико.

В Испанскую Ост-Индию входили следующие территории:
 Филиппинские острова (включая испанские владения на Тайване, Сулавеси и Молуккских островах)
 Каролинские острова
 Марианские острова
 Архипелаг Палау

В 1885 году Германия оккупировала острова Яп, оспорив испанские претензии. Дело было передано на арбитраж папе Льву XIII, который решил его в пользу Испании, однако постановил, что Германия имеет там право на свободную торговлю.

В 1898 году Испания потерпела поражение в Испано-американской войне, по итогам которой Филиппины и Гуам отошли США. В результате порядка 6 тысяч мелких, малонаселённых, не представляющих особой ценности разбросанных по Тихому океану островов остались без административного центра, и без возможности защиты (два испанских флота были уничтожены в ходе войны). Поэтому испанское правительство решило избавиться от столь обременительных и малоценных владений, продав их Германии.

12 февраля 1899 года испанский премьер-министр Франсиско Сильвела и германский посол Йозеф фон Бадовиц подписали договор, согласно которому испанские владения в Тихом океане переходили Германии. Статьи договора гласили:
 Германская империя признаёт за испанскими религиозными учреждениями на Тихоокеанских островах те же права, что и за германскими.
 Германская империя будет относиться к испанским сельскохозяйственным и коммерческим субъектам на Тихоокеанских островах так же, как и к германским.
 Испания имеет право создавать и поддерживать функционирование (даже в случае войны) угольных станций для военных и гражданских судов на архипелаге Палау и Марианских островах.
 За передачу Островов Германская империя уплачивает Испании 25 миллионов песет.

Ссылки 
 Текст договора (на испанском)

Международные договоры Германской империи
Международные договоры Испании
Международные договоры XIX века
Международная продажа территорий
1899 год в политике
Договоры по алфавиту
Изменение территории Германии
Изменение территории Испании
Февраль 1899 года
История Океании